Chailley – miejscowość i gmina we Francji

Osoby o tym nazwisku:
 Jacques Chailley – francuski muzykolog i kompozytor

Inne:
 Pierre Chailley – francuski oceaniczny podwodny stawiacz min